McIlvaine ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Robinson McIlvaine (1804–1863), US-amerikanischer Politiker

 Jim McIlvaine (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joseph McIlvaine (1769–1826), US-amerikanischer Politiker
 Theodore Clinton McIlvaine (1875–1959), US-amerikanischer Agrarwissenschaftler

Siehe auch:
 McIlvane